Маттиас Вайшер (; род. 1973, Эльт, Райне, Германия) — современный немецкий художник, живописец. Живёт и работает в Лейпциге.

Образование 
 1995—2001 Высшая школа графики и книжного искусства, Лейпциг
 2000—2003 Meisterschüler in the class of Prof. S. Gille

Творчество 
В живописи Маттиас Вайшер использует архитектуру как центральную тему для изучения возможностей пространственного воображения. Орнаментальное богатство, несовместимые перспективы и сложное расположение объектов используются для создания психологического напряжения. Посредством банальности дизайна Вайшер представляет состояние современного сознания, когда модель жизни отражает желание и тревогу. Богатые поверхности контрастируют с геометрическими абстрактными полями с проработанными декоративными деталями, создавая игру между плоскостью и объёмом. Начиная с плана пустой комнаты, Маттиас Вайшер строит воображаемый интерьер слой за слоем, каждый добавляемый элемент раздвигает границы воспринимаемого пространства. Головокружительные повторяющиеся мотивы и визуальные загадки в духе Эшера вызывают ощущение сверхъестественного. Каждый холст представляет невероятную конструкцию. Никогда не населенные, пустынные интерьеры Вайшера не дают намека на характер своих жителей.

Персональные выставки

Публичные коллекции 
 Музей современного искусства Франкфурта
 ARKEN Музей современного искусства
 Музей изобразительных искусств (Лейпциг)
 Arario Collection
 Музей современного искусства, Лос-Анджелес
 Sammlung Goetz, Мюнхен
 Sammlung Olbricht, Эссен
 Фонд V-A-C
 The Rubell Family Collection
 Museum Frieder Burda, Баден-Баден
 Sammlung Essl Privatstiftung, Клостернойбург
 Collection Susan and Michael Hort, Нью-Йорк
 Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

Награды и гранты 
 2007 Scholarship of the Deutsche Akademie Rom Villa Massimo, Рим
 2007 Art award of Helmut-Kraft-Stiftung
 2005 Art award of Leipziger Volkszeitung
 2005 laureate of the August-Macke-Preis
 2004 — 05 Лауреат Rolex Mentor and Masterstudent Initiative with David Hockney
 2002 — 03 scholarship Stiftung Kunstfonds Bonn e.V.
 2001 — 02 scholarship «Junge Kunst in Essen» at Kunsthaus Essen

Ссылки 
 Работы, биография, информация о выставках на сайте Saatchi Gallery
 Работы, биография, информация о выставках на сайте eigen-art.com
 ArtFacts
 ArtNet

Современные художники Германии